Lomas (Puerto Rico), plaats in Puerto Rico, in de gemeente Canóvanas.
 Lomas (Spanje), gemeente in Spanje, in de provincie Palencia.